Михаи́л Коробе́йников:
 Коробейников, Михаил Антонович (род. 1941) — член Совета Федерации от администрации Архангельской области (2001—2004).
 Коробейников, Михаил Яковлевич (? — 1924) — русский офицер, корнет.
 Коробейников, Михаил Юрьевич (род. 1974) — российский дзюдоист.